Старобелоусская улица () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от тупика возле улицы Ивана Мазепы до улицы Репкинская, что переходит в улицу Гагарина при примыкании улицы Франко.

Примыкают улицы Пирогова, Вячеслава Черновола, Железнодорожная, Жабинского, Вячеслава Радченко, Старобелоусский переулок.

История    
1834 году была построена Петропавловская церковь при входе на территорию Петропавсловского кладбища, не сохранилась. 
 
В 1950-е годы улица застраивалась промышленными предприятиями, например предприятие по переработке и реализации рыбных товаров «Рыбсбыт» (ныне «Черниговрыба»). После Великой Отечественной войны был отстроен «Черниговский птицекомбинат» (дом № 71), основанный в 1936 году; в 1962-1967 и 1976-1977 годы была осуществлена реконструкция предприятия. 

В 1962 году создана Черниговская областная станция защиты растений (дом № 25 А), которая осуществляет организацию и методическое руководство борьбой с вредителями и болезнями с/х культур, сорняками.

Белоусская улица — в честь реки Белоус — была переименована на Старобелоусская улица — в честь села Старый Белоус.

Застройка 
Начало улицы (до примыкания улицы Жабинского) непарная сторона занята усадебной и многоэтажной жилой (5-9-10-этажные дома) застройкой, парная — учреждения обслуживания, старое кладбище (Петропавловское), частично малоэтажной жилой (2-этажные дома возле примыкания улицы Жабинского). Конец улицы (после примыкания улицы Жабинского) идёт в направлении ж/д линии Чернигов—Горностаевка, через 270 м делает поворот в северном направлении — пролегает параллельно ж/д линии. Конец улицы непарная сторона занята территорией промышленных предприятий, баз и складов, парная — учреждения обслуживания (два дома) и не застроена.  

Учреждения: 
 дом № 4 А — Управление превентивной деятельности ГУНП (национальной полиции) в Черниговской области. Областная организация «Профессиональное общество арестованных сотрудников органов внутренних дел». АТП-14462
 дом № 6 — Петропавловское кладбище
 дом № 18 — детсад № 7
 дом № 25 А — Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз; Черниговское областное отделение украинского национального фонда помощи инвалидам Чернобыля; Черниговская областная станция защиты растений 
 дом № 63 — территория «Холодторг» — сейчас здесь филиал Глобинского мясокомбината
 дом № 69 — «Черниговрыба»
 дом № 71 — территория птицекомбината — сейчас здесь мясокомбинат «Ритм»

Памятники истории и монументального искусства:
 дом № 6 — Петропавловское кладбище (1801-1968) — истории вновь выявленный
 на территории Петропавловского кладбища — памятник Герою Советского Союза Дмитрию Ивановичу Жабинскому — монументального искусства местного значения
 на территории Петропавловского кладбища — 13 могил военных и деятелей искусства, 5 братских могил — истории местного значения или вновь выявленные

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 779 СТАРОБІЛОУСЬКА  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова